Списък на първите заселници на Пизос. 
С малки изключения, това са имена на тракийци наети да работят за новопостроената пътна станция на римляните.

Надписът е на гръцки. Ето списъка с имената:

 Col. I. Col. II.
 I – Κώμης Σκελαβοίης
 [Β]ύζης Μουκατράλεος
 Δολης Μουκατ[ράλεος]
 15 Βει'θης Βιάρτου
 Δύδης Κέλσου
 Βείθ[η]ς Ί'άρσου
 Μου/.άτραλις "Αθυος
 Μουκάτραλις Βειθ^ους Βο'σις
 20 Μουκάτραλις ΒειΟυος
 Μουκάτραλις Δίνεος
 Αΰλούζενις Τ άρσου σΰν
 άδελφω
 II – Κώμης Στρατοπάρων
 25 Αυλούπορις Αυλουπο'ρεος
 Ζουράζεις Αύλουζένεος
 Μουκάπορις Μουκατράλεος
 συν άοελφω
 Μουκάτραλις Αύλουπορεος
 30 Μουκάτραλις Μουκατράλεο?
 Έπτ^τραλις Αυλουζενεος
 ΒείΟυς Μουκατράλεος
 Σάλας Μουκατράλεος
 Βείθυς Έπτητράλεος
 34 "Επτενις Κρέσκεντος
 Κο'τυς Καρώσσου
 Μουκάτραλις 'Ρυ^ητάλκου
 Μουκάτραλις Έπτένεος
 Μουκάτραλις Σπαρτο'κου
 40 Μουκάτραλις Βύζου
 Μουκάτραλις Βρειζε'νεος συν
 άδελφω
 Μουκάτραλις Μουκατράλεος
 Τάρσας Μουκατράλεος
 45 Σιδΐ[ΐους Βΰζου
 Έπτήτραλις Μουκατράλεος
 III – Κώμης Κραύαλοπάρων
 Αυλούζενις Βρειζένε(ος)
 Αυλουζενις Διβείθυος
 50 Αυλούζενις Μουχαπο'ρί(ος)
 IV – Κώμης Σκεπτών
 Κε'λσος Δαλη7:ο'ρεος
 Μουκάτοαλις Βο'σεος
 Σκαυρίανος Σκαυ[ρ'.ά]νου
 Δυτούπορις Βεσσοδρα;'0ου
 Σουρις Δολίους Πάντας
 συν άδελαω
 80 V – Κώμης
 Αυλούζενις Αυλουζ[ε'νεος]
 Δυτούτραλις ΒείΘυος
 Μουκάτραλις Μουκατράλεος
 Μουκάτραλις ΣαΟ[ρτί]ους
 85 Μουκάτραλις ΒείΟυος
 Μουκάτραλις Διασκουπο'ρ[εος]
 Μουκάτραλις Αυλουζέ[νεος]
 Διασκούπορις Βρινκα...
 [Άρακ]έν[θης] Άρακέ[νΟου]
 90 [Ν
 πο]ρις Διζένε[ος]
 κένθης
 VI – Κώμης Kovpîtidoir
 Μουκάπορις ΒείΟυ[θς
 95 Β]ραστ[τραλις Μουκατράλε[ος]
 Μουκάτραλις Βρειζε'νεος
 Μουκάτραλις ΒείΘυος
 Μουκάτραλις Μουκατράλεος
 VII – Κώμης Βαόοπάρων
 100 ΒείΟυς [Κέ]λσου
 Βαπτο/.είλας ΒείΘυος
 Δυτούτραλις Βειθυτράλεος
 Διασκούπορις Μ[ουκαπο]ρεος
 Δίδ[υα]ος Δυτουτράλεος
 105 Δ[η[Αθ]σθένης Trjpou
 Δρινσείστας Βρυνκαζε'[ρεος]
 Ρε'Ους 'Ερμογένη
 Δυτούτραλις Σάλου<ς>.
 Col. ni:
 Γενικείλας Αυλουτράλεος
 Δυτουτραλις Διασκου;:ο'ρε(ος)
 Δο'λης Σαλου[το]άλευς ,
 È
 "Αρχέλαος 'Αντώνιος Col. IV. Άκύλου 'Αντωνίου "Ύπατοι, οΐχήτορες
 Γ(αΐος) Ουαλέριος 'Ρουοος
 195 Μουκιανός Μουκαπο'ρεος
 Μουχιανός Άκΰλου
 Ου[ά]λης Ουάλεντος
 .At . . ·οΦθ:Σκέ9υ|ος(1)
 'Ροϋ^(ος) Άσέλ[λιο;] (?)
 200 Φλ(άδιος) Μοοχι[ανιν]ο'ς
 Édit du légat
 (p. 489 et suiv.)
 135
 Έπτήτραλις Δολτ[ο[υς]
 Διογ[έν]ης Σάλου
 Δο'λης Αυλουτράλεος
 Δοινίΐτας Δυτουκείλου
 14ΟΈπτί5τραλις ΒειΘυκείλου
 Έπτήπορις Μουκατ[ράλεος]
 Κάστωρ Αύλουζε'νεος
 Κέλσος Δ. . . ,ε'του φω"
 145 ΚΛσος Σάλου συν άδελΜουχάτραλις Σεκ[ούν]δου
 Μουκάτραλις Βρινκαζε'ρείο;)
 Μουκάτραλις Δολίους
 Μουκάτραλις Δαλητράλεος
 150 Μουκάτραλις Διασκουπο'ρεος
 Μουκάτραλις Βρειζίνεος
 Μουκά[τραλις Μουκ]ατράλεος σΰν
 άδελφω
 155 [Μουκάτραλ]ις Δυτ[ου
 Μουκάτρα]λις Μουκαπο'ρεος
 Μουκάτραλις [ τρά]λεος
 Μου[κάτραλ]ις Μουκατρ[άλεος
 Μουκάτραλις Σεύθου
 160 Μουκάτραλις Βείθυος:
 Μουκάτραλις Α[ΰλουτρ]ά[λεο;
 Μουκάτραλις Δυτου. . . .
 Μουκάπορις Μουκατρ[άλεος]
 Κληρ(ονο'μοι)/Ρουστίκου Βείθυος
 165 Σάλας Δολίους
 Σκέλης Διασκένθου
 Σκέλης Δολίους
 Σεΰθης Δ[αλ]ητράλεος
 Τάρσας Βρινκαζε'ρεος
 170 Ττ|ρης Βεσοκένθου συν άδελφω
 Ττίρης Κέλσου
 Τάρτας 1 Μουκατράλεος r »

Източници 
https://www.sites.google.com/site/runiyistoriabozman/keramopoulos-kyriakidis-i-blgarskata-papagalsina 

https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1898_num_22_1_3497